Isabel de Orleans-Braganza (Eu, 13 de agosto de 1911 – París, 5 de julio de 2003) era una princesa de Orleans-Braganza y descendiente de la familia imperial brasileña. Esposa del príncipe Enrique de Orleans, conde de París y aspirante orleanista al trono francés, ostentaba el título de condesa de París.

Familia 
Isabel nació en Eu; era la hija mayor de Su Alteza Imperial y Real el príncipe brasileño Pedro de Alcántara de Orleans-Braganza (1875-1940), príncipe de Grão-Pará, y pretendiente al trono de Brasil, y de la condesa checoslovaca Isabel María Adelaida Dobrženska de Dobrženicz, que pertenecía a una antigua familia noble de Bohemia. Isabel era nieta por vía paterna de Su Alteza Real don Gastón de Orleans, conde de Eu y príncipe imperial consorte y de su Alteza Imperial la princesa doña Isabel de Braganza, princesa imperial de Brasil, cuyo padre fue el último emperador de Brasil. Le pusieron el nombre de Isabel en honor a su abuela paterna, que murió cuando ésta tenía diez años.

Matrimonio y descendencia 
Isabel contrajo matrimonio en Palermo el 8 de abril de 1931, con su primo, Enrique de Orleans, conde de París, pretendiente orleanista al trono de Francia desde la muerte de su padre en 1940. El príncipe Enrique era hijo de Juan de Orleans, duque de Guisa, y de la princesa Isabel de Orleans. De esta unión nacerían once hijos:

 Isabel (8 de abril de 1932), se casó con el conde Federico Carlos de Schönborn-Buchheim; con descendencia.
 Enrique (14 de junio de 1933-21 de enero de 2019), conde de París. Se casó con la duquesa María Teresa de Wurtemberg, se divorciaron en 1984. Ese mismo año contrajo matrimonio con Micaela Cousiño Quiñones de León (1938-2022), hija de Luis Maximiliano Cousiño Sebire y de su esposa, Antonia María Quiñones de León Bañuelos, IV marquesa de San Carlos. Con descendencia del primer matrimonio.
 Elena (17 de septiembre de 1934), se casó con el conde Eberardo de Limburg-Stirum; con descendencia.
 Francisco (15 de agosto de 1935-11 de octubre de 1960), duque de Orleans. Muerto en la guerra de independencia de Argelia.
 Ana (4 de diciembre de 1938), se casó con Carlos de Borbón, infante de España; con descendencia.
 Diana (24 de marzo de 1940), se casó con Carlos, duque de Wurtemberg (1936-2022); con descendencia.
 Miguel (25 de junio de 1941), conde de Évreux. Se casó con Beatriz Pasquier de Franclieu, divorciados. Casado en segundas nupcias con Bárbara de Posch-Pastor. Con descendencia del primer matrimonio.
 Jaime (25 de junio de 1941), duque de Orleans. Se casó con Gersende Thérèse de Sabran-Pontevès; con descendencia.
 Claudia (11 de diciembre de 1943), se casó con Amadeo de Saboya, V duque de Aosta. Se divorciaron en 1982 y consiguieron la nulidad eclesiástica en 1987. Se casó en segundas nupcias con Arnaldo La Cagnina, del que se divorció en 1996. Se casó una tercera vez con Enrico Gandolfi en 2006. Con descendencia de su primer matrimonio.
 Chantal (9 de enero de 1946), se casó con el barón François Xavier de Sambucy de Sorgue; con descendencia.
 Teobaldo (20 de enero de 1948-23 de marzo de 1983), conde de La Marche. Se casó con Marion Mercedes Gordon-Orr; con descendencia.

Obra literaria 
Obras firmadas como « Isabelle, comtesse de Paris ».
 Tout m’est bonheur (souvenirs), Éditions Robert Laffont, coll. « Vécu », París, 1978. 440 p.-[16] p. de pl. .
 Les Chemins creux (souvenirs, suite de Tout m’est bonheur), Éditions Robert Laffont, coll. « Vécu », París, 1981. 274 p.-[16] p. de pl. .
 Blanche de Castille, mon aïeule (biografía), Éditions Robert Laffont, París, 1991. 282 p. .
 Moi, Marie-Antoinette (biographie romancée), Éditions Robert Laffont, París, 1993. 237 p. .
 La reine Marie-Amélie [Texto impreso] : grand-mère de l’Europe (biografía), Éditions Perrin, París, 1998. 474 p.-[12] p. de pl. .
 L’album de ma vie (souvenirs, avec la collaboration de Cyrille Boulay), Éditions Perrin, coll. « les Souvenirs du Gotha », París, 2002. 111 p. .

Títulos 
 13 de agosto de 1911-8 de abril de 1931: Su Alteza Real la princesa Isabel de Orleans-Braganza.
 8 de abril de 1931-19 de junio de 1999: Su Alteza Real la condesa de París.
 19 de junio de 1999-5 de julio de 2003: Su Alteza Real la condesa viuda de París.

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de la Cruz Estrellada ().

Ancestros

Referencias 

Isabel
Isabel
Isabel
Príncipes de Orleans-Braganza
Princesas de Brasil
Fallecidos en París